Liberiaanse staatsgreep (1980) - bracht Samuel Doe aan de macht
 Liberiaanse staatsgreep (1985) - door Thomas Quiwonkpa, mislukt